Immisch ist der Familienname folgender Personen: 

 Artur Immisch (1902–1949), deutscher Pianist und Komponist
 Curt Immisch (1865–1931), deutscher Kaufmann und Politiker (DDP) 
 Friedrich Immisch (1826–1892), Paukarzt und der Erfinder der Paukbrille 
 Friedrich Heinrich Immisch (1819–1897), Theologe und kulturpolitischer Führer der Sorben 
 Marie Immisch (1868–nach 1909), deutsche Theaterschauspielerin
 Moritz Immisch (1838–1903), deutscher Uhrmacher, Elektroingenieur und Erfinder
 Otto Immisch (1862–1936), deutscher Altphilologe und Aristoteles-Übersetzer 
 Theo Immisch (1925–2004), deutscher Grafiker und Karikaturist

Siehe auch:
 Acme & Immisch Electrical Works, zuvor Messrs M. Immisch & Co, britischer Hersteller von Automobilen